Зауральный — посёлок в Оренбургском районе Оренбургской области. Административный центр Заурального сельсовета.

География 
Посёлок расположен недалеко от районного центра — Оренбурга.
Часовой пояс

Население 
Достопримечательности

В поселке находился Оренбургский Успенский Макарьевский второклассный общежительный мужской монастырь.

Галерея 
Источники

ГАОО (Государственный архив Оренбургской области), Ф. 173, Оп. 3, Д. 4905. Дело об открытии Оренбургского Успенско-Макарьевского монастыря 18 февраля 1893 г.

Примечания 

Населённые пункты Оренбургского района